DILF steht für:
 Diplôme initial de langue française, europäisches Grunddiplom für Französisch als Fremdsprache gemäß dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen
 Dad I’d like to fuck, siehe Mom I’d Like to Fuck

Abkürzung